Chelly désigne :

Personnes 
 Jamel Chelly (1957—), chercheur en médecine tunisien ;
 Chelly, chanteuse rattachée au groupe japonais supercell.

Toponymie 
 Canyon de Chelly, canyon aux États-Unis ;
 Monument national du Canyon de Chelly, situé dans le précédent.

Voir aussi